Шульц, Джеймс Уиллард (; ) — американский писатель, путешественник, этнограф. Большая часть произведений Шульца посвящена индейскому народу черноногих, среди которого он прожил много лет. В его повестях и рассказах на «индейскую тему» почти нет художественного вымысла, зато присутствует масса этнографических подробностей.

Биография 

В 1878 году, когда Шульцу шел двадцатый год, он решил поселиться среди индейцев пикани, входивших в конфедерацию черноногих. Шульц прожил с индейцами племени пикани более 15 лет. Женившись в 1879 году на индианке Нэ-та-ки, Шульц начал жить интересами племени, которое называло его Ап-и-кун-и. Его сын, Харт Мэрриэм Шульц (англ.), он же — На-та-ма-и, или Одинокий Волк (1882—1970) — воспитывался, как все индейские дети. Впоследствии он стал известным художником. Вплоть до самой смерти Нэ-та-ки в 1903 году, Джеймс Уиллард Шульц жил вместе с черноногими в их резервации в провинции Альберта в Канаде.

Шульц — автор 40 романов и повестей, посвященных индейцам, художественных произведений, непревзойденных по своей правдивости и знанию индейской жизни. Избранные произведения: «Ошибка Одинокого Бизона», «С индейцами в Скалистых горах», «Ловец орлов», «Сын племени навахов», «Моя жизнь среди индейцев», «Опасная тропа».

Библиография 
 1906 — My Life as an Indian (Моя жизнь среди индейцев)
 1912 — With the indians in the Rockies (С индейцами в Скалистых горах)
 1913 — Sinopah: Indian boy (Синопа, индейский мальчик)
 1913 — The Quest of the Fish-dog Skin (Поиск шкуры рыбы-собаки)
 1914 — On the Warpath
 1916 — Blackfeet Tales of Glacier National Park (Легенды черноногих, из национального парка Глэсир)
 1916 — Apauk — caller of Buffalo (Апок, зазыватель бизонов)
 1917 — Золотой тайник
 1918 — Bird Woman (Женщина-птица)
 1918 — Lone Bull’s Mistake (Ошибка Одинокого Бизона)
 1919 — Rising Wolf — The White Blackfeet (Встающий Волк — белый черноногий)
 1919 — Running Eagle — The Warrior Girl (Летящий Орел — девушка-воин)
 1920 — In the Great Apache Forest (В Великом лесу Апачи)
 1920 — Dreadful River Cave
 1921 — The War-Trail Fort-Further Adventures of Thomas Fox and Pitamakan
 1921 — Seizer of Eagles (Ловец орлов)
 1922 — Trail of the Spanish Horse
 1923 — The Danger Trail (Опасная тропа)
 1923 — Friends of My Life as an Indian (Друзья из моей жизни среди индейцев)
 1924 — Sahtaki and I (Сатаки и я)
 1924 — Plumed Snake Medicine
 1925 — Questers of the Desert
 1925 — Signposts of adventure: Glacier National Park as the indians Know
 1926 — Sun woman (Женщина солнце)
 1926 — William Jackson — indian scout (Уильям Джексон)
 1927 — A Son of the Navahos (Сын племени навахов)
 1927 — Red Crow’s Brother
 1928 — In Enemy Country
 1929 — Skull Head the Terrible (1929)
 1930 — The White Beaver (1930)
 1930 — Sun God’s Children (Дети Солнечного Бога)
 1931 — Friends and Foes in the Rockies (Друзья и враги в Скалистых горах)
 1933 — Alder Gulch Gold
 1934 — Gold Dust
 1936 — The White Buffalo Robe (Шкура белого бизона)
 1937 — Stained Gold (Грязное золото)
 1940 — Short Bow’s Big Medicine (Большое знахарство Короткого Лука)
 1983 — Bear Chief’s War Shirt (Военная рубаха Медвежьего Вождя)

На русском языке 
 Апок, зазыватель бизонов
 Бейкеровская резня
 Белая бизониха
 Бизоньи черепа на Горе Вождей
 В Великом лесу Апачи / Пер. с англ. А. В. Минаевой. — М.: ИТК "Дашков и К", 2022. — 140 с.
 Вера Ако Птису
 Военная летопись тех солнц
 Военный отряд
 Голодная зима
 Голос крови
 Злополучная охота
 Золотой тайник
 Избиение гро-вантров
 Как Одинокий Лось жену искал
 Кража священного чехла из шкуры выдры. Рассказ Вождя-Птицы
 Легенды племени черноногих из национального парка Глэсир
 Ловец орлов — М.: Географгиз, 1958. — 110 с.
 Много бизоньего мяса
 Моя жизнь среди индейцев / Пер. с англ. В. К. Житомирского. Предисловие и примечания Л. А. Файнберга. — М.: Географгиз, 1962. — 310 с.
 Насмешник, или Рассказ о ручном волке
 Невеста для Утренней Звезды
 Опасная тропа
 Отрезанный нос
 Ошибка Одинокого Бизона
 Охота на вапити при свете луны
 Пискан черноногих
 Победная песня
 Поиски шкуры собаки-рыбы
 Последняя тропа белого пса
 Пупум. История, рассказанная Вороньим Колчаном, или Джозефом Киппом
 Роковой знак
 Сага Белого Колчана
 Сатаки и я
 С индейцами в Скалистых горах
 Синопа, индейский мальчик
 Становление воина
 Схватка на Солнечной реке
 Сын племени навахов
 Три медведя сражается за жену
 Черноногий белый
 Шкура белого бизона
 «Я — Белый Пес, ассинибойн!»

Примечания

Литература 
 Гриннелл Дж. Предисловие к первому отдельному изданию книги Д. Шульца «Моя жизнь среди индейцев», в сборнике повестей Д. Шульца «Ловец орлов и другие повести» (М.: Мысль, 1991).
 Антонов В. С. Друг черноногих Джеймс Шульц и его повести / Послесловие к сборнику повестей Д. Шульца «Ловец орлов и другие повести» (М.: Мысль, 1991).
 Ващенко А. Три жизни Апикуни / Послесловие к сборнику повестей и рассказов Д. Шульца «Ошибка Одинокого Бизона» (М.: Детская литература, 1990).
 Файнберг Л. А. Предисловие к книге Д. В. Шульца «Моя жизнь среди индейцев» (М.: Географгиз, 1962).
 Антонов В. С. Джеймс Шульц-Апикуни — белый человек из племени черноногих // Альманах «Первые Американцы», № 8, 2001.
 К. Сил Апикуни — сказитель черноногих / Вступление к книге «Победная песня: рассказы из палаток черноногих» — Спб.-М.: Первые американцы, 2005.

Писатели США XIX века
Писатели США XX века
Авторы приключенческой литературы
Писатели-индеанисты